Czasław peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czasław, village de la voïvodie de Lubusz
 Czasław, village de la voïvodie de Petite-Pologne